Prins Leopold, hertig av Albany, född 7 april 1853 på Buckingham Palace, död 28 mars 1884 i Cannes, var en medlem av den brittiska kungafamiljen och yngste son till prins Albert av Sachsen-Coburg-Gotha och drottning Viktoria av Storbritannien.

Biografi
Redan som nyfödd upptäcktes det att Leopold led av blödarsjuka och han blev mycket påpassad på grund av detta. Som vuxen blev han efter hand sin mor drottningens närmaste förtrogne inom familjen. Hon ansåg honom vara den intelligentaste av sina söner och tillät honom att få ta del av officiella handlingar. 

Leopold var också kulturellt intresserad och gick gärna på opera och konserter. Bland annat var han mycket förtjust i den svenska operasångerskan Kristina Nilsson. Från 1876 till sin död var han ordförande för Royal Society of Literature.

Leopold gifte sig 1882 på Windsor Castle med den tyska prinsessan Helene av Waldeck och Pyrmont och blev far till två barn, en dotter och en son. Han avled hastigt efter ett fall i en trappa under ett besök på Rivieran i mars 1884.

Barn
 Alice av Albany (1883–1981), gift med Alexander av Teck (1874-1957; bror till drottning Mary av Storbritannien).
 Charles Edward, senare Karl Edvard av Sachsen-Coburg-Gotha (1884–1954), gift med Victoria Adelheid av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1885-1970), (denne blev morfar till kung Carl XVI Gustaf).

Referenser
 Packard, Jerrold M., "Victoria's Daughters", St Martin's Press, New York, USA 1998
 Zeepvat, Charlotte, "Queen Victoria's Youngest Son – The Untold Story of Prince Leopold", Thistle Publishing, London, 2013

Noter

Externa länkar

Riddare av Strumpebandsorden
Brittiska prinsar
Män
Födda 1853
Avlidna 1884
Mottagare av Serafimerorden
Ledamöter av Royal Society of Literature
Alumner från Christ Church, Oxford